Imperatriz do Brasil foi o título utilizado durante o Império do Brasil (1822-1889) pelas consortes do soberano, ascenderam ao trono quatro imperatrizes.

Após a Proclamação da República, em 1889, e o fim da monarquia, esse conceito foi oficialmente e legalmente abolido. Contudo, grupos monarquistas mantiveram, de forma informal, o conceito de Imperatriz do Brasil, e, da mesma forma, criaram o título de "Princesa Consorte do Brasil", atribuindo as esposas dos pretendentes ao extinto trono brasileiro.

Imperatrizes do Brasil

Pós-monarquia

Ver também 
 Monarcas do Brasil
 Imperadores do Brasil
 Brasil Império

Imperatrizes
Imperatrizes
 
Imperatriz do Brasil
Imperatriz Brasil